Nyong steht für:

 Nyong (Sprache), eine Sprache in Kamerun und Nigeria
 Nyong (Fluss), ein Fluss in Kamerun
 O’nyong-nyong-Fieber, eine tropische Virusinfektion
 Haut-Nyong, eine Region in Kamerun
 Nyong-et-Kéllé, ein Bezirk in Kamerun
 Nyong-et-Mfoumou, ein Bezirk in Kamerun
 Nyong-et-So’o, ein Bezirk in Kamerun

Nyong ist der Name oder Teil von:
 Yun Dae-nyong, ein südkoreanischer Schriftsteller